Briefs steht für

den Familiennamen folgender Personen:
Götz Briefs (1889–1974), deutscher Nationalökonom
Ulrich Briefs (1939–2005), deutscher Politiker (SPD, Grüne, PDS) und Volkswirt

 eine Band aus Seattle, USA, The Briefs